Олокуль — топоним:
 Олокуль — озеро в Татарстане;
 Олокуль — озеро в Мишкинском районе Башкортостана;
 Олокуль — озеро в Нуримановском районе Башкортостана;
 Олокуль — озеро в Аскинском районе Башкортостана;
 Олокуль — озеро в Оренбургской области.